Staudinger kan syfta på

Otto Staudinger (1830-1900), tysk entomolog
Paul Staudinger (1859-1933), tysk författare
Hermann Staudinger (1881-1965), tysk kemist och nobelpristagare
Wolfgang Staudinger (född 1963), tysk rodelåkare